В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Princess Cup 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Серена Вільямс здобула титул, у фіналі перемігши Жюлі Алар-Декюжі 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (півфінал)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Амелі Моресмо (2-ге коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (фінал)

 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Крістіна Бранді (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (2-ге коло)
 Єлена Докич (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Princess Cup